De veertiende etappe van de Ronde van Italië 2011 werd op 21 mei 2011 verreden. Het is een bergrit over een afstand van 210 km tussen Lienz (Oostenrijk) en de Monte Zoncolan.

Na kritiek van de renners op de gevaarlijke Monte Crostis werd deze door de jury uit het parcours geschrapt.

Uitslagen

Nevenklassementen 

Etappe 14
Sport in Friuli-Venezia Giulia
Udine (provincie)